Le terme Nottaway peut se référer à:

Toponymes

 Lac Nottaway, un plan d'eau du territoire non organisé du Lac-Oscar, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.
 Marche Nottaway, un marais du territoire non organisé du Lac-Oscar, dans la MRC de Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.
 Rivière Nottaway est un fleuve du littoral sud-est de la baie James, coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.